Le terme false peut se référer à :

Patronyme

 Henri False, ingénieur français.

Toponyme

 False Bay, une baie sud-africaine, encadrée par la péninsule du Cap à l'ouest et par le cap Hangklip à l'est ;
 Rivière False, un affluent du littoral sud de la baie d'Ungava, au Nunavik (ou Nouveau-Québec), situé dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 False Creek, un petit bras de mer qui pénètre au cœur de la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada et qui constitue un appendice de la baie Burrard ;
 False Pass, une petite localité d'Alaska, aux États-Unis dans le Borough des Aléoutiennes orientales.

Cinéma

 A False Friend (film, 1913), un film muet américain réalisé par Wilbert Melville et sorti en 1913.

Autres
 La commande Unix false ne fait rien et échoue.
 En anglais, false signifie faux.